Алексе́й Ефи́мов: Ефимов, Алексей Александрович (род. 1988) — российский хоккеист.
 Ефимов, Алексей Валентинович (род. 1972) — советский и российский хоккеист.
 Ефимов, Алексей Владимирович (1896—1971) — советский историк, американист, членкор АН СССР и АПН.
 Ефимов, Алексей Георгиевич (род. 1981) — российский легкоатлет.